L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute à Paris du 9 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Pierce, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Schett et Patty Schnyder.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
France
Tennis en France en 2004
Tennis en février 2004